|-
|(30751)||1981 EL29|| align=right|15,7|| align=right|2,406|| align=right|0,109|| align=right|5,48|| align=right|3,730||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30752)||1981 EQ33|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,134|| align=right|5,19|| align=right|3,691||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30753)||1981 EL38|| align=right|15,0|| align=right|2,705|| align=right|0,150|| align=right|12,15|| align=right|4,448||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30754)||1981 EB39|| align=right|16,3|| align=right|2,395|| align=right|0,218|| align=right|8,82|| align=right|3,706||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30755)||1981 EO39|| align=right|15,2|| align=right|2,695|| align=right|0,093|| align=right|2,16|| align=right|4,422||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30756)||1981 ET39|| align=right|14,2|| align=right|3,180|| align=right|0,160|| align=right|4,25|| align=right|5,670||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30757)||1981 EB40|| align=right|14,6|| align=right|3,135|| align=right|0,150|| align=right|0,64|| align=right|5,550||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30758)||1981 EN41|| align=right|15,6|| align=right|2,714|| align=right|0,103|| align=right|2,17|| align=right|4,470||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30759)||1981 EV41|| align=right|14,6|| align=right|2,718|| align=right|0,042|| align=right|2,62|| align=right|4,479||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30760)||1981 EY41|| align=right|17,0|| align=right|2,366|| align=right|0,148|| align=right|1,64|| align=right|3,639||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30761)||1981 EF42|| align=right|15,3|| align=right|2,759|| align=right|0,147|| align=right|1,68|| align=right|4,583||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30762)||1981 ES42|| align=right|14,9|| align=right|2,661|| align=right|0,170|| align=right|1,94|| align=right|4,341||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30763)||1981 EJ47|| align=right|15,6|| align=right|2,419|| align=right|0,088|| align=right|6,17|| align=right|3,762||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30764)||1981 EK47|| align=right|13,8|| align=right|3,980|| align=right|0,129|| align=right|1,96|| align=right|7,940||HLD||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30765)||1981 EJ48|| align=right|15,1|| align=right|2,339|| align=right|0,363|| align=right|21,83|| align=right|3,576||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(30766)||1981 UX22|| align=right|13,5|| align=right|2,952|| align=right|0,117|| align=right|9,84|| align=right|5,070||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(30767)||1983 VQ1|| align=right|14,5|| align=right|2,336|| align=right|0,291|| align=right|26,80|| align=right|3,569||MBA||6. november 1983||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(30768)||1983 YK|| align=right|12,6|| align=right|3,241|| align=right|0,027|| align=right|9,92|| align=right|5,833||MBA||29. december 1983||Pino Torinese||G. Massone; G. DeSanctis
|-
|(30769)||1984 ST2|| align=right|14,0|| align=right|2,222|| align=right|0,208|| align=right|6,55|| align=right|3,312||MBA||25. september 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(30770)||1984 SL4|| align=right|15,3|| align=right|2,236|| align=right|0,221|| align=right|4,42|| align=right|3,344||MBA||27. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(30771)||1986 PO2|| align=right|15,0|| align=right|2,381|| align=right|0,346|| align=right|8,30|| align=right|3,673||MBA||1. avgust 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(30772)||1986 RJ1|| align=right|14,2|| align=right|2,384|| align=right|0,249|| align=right|5,16|| align=right|3,680||MBA||2. september 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(30773)||1986 RJ4|| align=right|13,7|| align=right|2,355|| align=right|0,228|| align=right|25,60|| align=right|3,614||MBA||6. september 1986||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(30774)||1987 BU1|| align=right|14,8|| align=right|2,422|| align=right|0,174|| align=right|3,43|| align=right|3,768||MBA||25. januar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|30775 Lattu||1987 QX|| align=right|15,6|| align=right|2,778|| align=right|0,467|| align=right|14,34|| align=right|4,629||MBA||24. avgust 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(30776)||1987 QY|| align=right|14,5|| align=right|2,310|| align=right|0,248|| align=right|24,97|| align=right|3,511||MBA||24. avgust 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(30777)||1987 SB3|| align=right|14,9|| align=right|2,245|| align=right|0,192|| align=right|6,07|| align=right|3,364||MBA||21. september 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|30778 Döblin||1987 SX10|| align=right|14,3|| align=right|2,716|| align=right|0,099|| align=right|8,21|| align=right|4,475||MBA||29. september 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(30779)||1987 UE1|| align=right|14,2|| align=right|2,310|| align=right|0,194|| align=right|24,74|| align=right|3,511||MBA||17. oktober 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(30780)||1988 CA2|| align=right|14,7|| align=right|2,339|| align=right|0,059|| align=right|7,10|| align=right|3,576||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30781)||1988 CR2|| align=right|14,1|| align=right|2,343|| align=right|0,126|| align=right|6,52|| align=right|3,586||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30782)||1988 CC4|| align=right|13,8|| align=right|2,992|| align=right|0,048|| align=right|7,74|| align=right|5,175||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30783)||1988 CO4|| align=right|14,3|| align=right|2,382|| align=right|0,056|| align=right|7,51|| align=right|3,677||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30784)||1988 PO|| align=right|13,1|| align=right|2,550|| align=right|0,203|| align=right|10,96|| align=right|4,072||MBA||11. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. Mikolajczak; R. Coker
|-
|30785 Greeley||1988 PX|| align=right|16,3|| align=right|2,201|| align=right|0,345|| align=right|5,41|| align=right|3,265||MBA||13. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(30786)||1988 QC|| align=right|17,0|| align=right|2,640|| align=right|0,445|| align=right|8,33|| align=right|4,288||MBA||18. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(30787)||1988 RC|| align=right|13,4|| align=right|2,533|| align=right|0,076|| align=right|13,29|| align=right|4,031||MBA||7. september 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|30788 Angekauffmann||1988 RE3|| align=right|13,2|| align=right|2,630|| align=right|0,201|| align=right|26,80|| align=right|4,264||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(30789)||1988 RB6|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,255|| align=right|12,60|| align=right|4,095||MBA||3. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(30790)||1988 RT11|| align=right|15,2|| align=right|2,567|| align=right|0,132|| align=right|1,38|| align=right|4,113||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(30791)||1988 RY11|| align=right|11,5|| align=right|5,247|| align=right|0,061|| align=right|24,66|| align=right|12,02||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(30792)||1988 RP12|| align=right|11,7|| align=right|5,232|| align=right|0,035|| align=right|4,36|| align=right|11,97||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(30793)||1988 SJ3|| align=right|11,7|| align=right|5,264|| align=right|0,060|| align=right|20,98|| align=right|12,08||JUT||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(30794)||1988 TR1|| align=right|14,1|| align=right|2,621|| align=right|0,175|| align=right|13,25|| align=right|4,244||MBA||15. oktober 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(30795)||1989 AR5|| align=right|14,2|| align=right|2,695|| align=right|0,113|| align=right|4,50|| align=right|4,422||MBA||4. januar 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(30796)||1989 CU2|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,102|| align=right|8,80|| align=right|4,555||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30797)||1989 CV2|| align=right|14,2|| align=right|2,694|| align=right|0,141|| align=right|12,54|| align=right|4,421||MBA||4. februar 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|30798 Graubünden||1989 CR5|| align=right|14,1|| align=right|2,708|| align=right|0,128|| align=right|7,83|| align=right|4,455||MBA||2. februar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(30799)||1989 LH|| align=right|14,3|| align=right|2,399|| align=right|0,218|| align=right|10,04|| align=right|3,714||MBA||4. junij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(30800)||1989 ST|| align=right|14,5|| align=right|2,273|| align=right|0,276|| align=right|4,50|| align=right|3,426||MBA||29. september 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(30801)||1989 SS1|| align=right|14,9|| align=right|2,549|| align=right|0,267|| align=right|3,73|| align=right|4,068||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30802)||1989 SH3|| align=right|14,1|| align=right|2,453|| align=right|0,230|| align=right|1,91|| align=right|3,841||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30803)||1989 SG14|| align=right|13,9|| align=right|2,531|| align=right|0,169|| align=right|13,80|| align=right|4,025||MBA||26. september 1989||Calar Alto||J. M. Baur; K. Birkle
|-
|(30804)||1989 TO14|| align=right|13,6|| align=right|3,158|| align=right|0,163|| align=right|2,05|| align=right|5,610||MBA||2. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(30805)||1989 UO2|| align=right|14,8|| align=right|2,531|| align=right|0,293|| align=right|6,05|| align=right|4,025||MBA||21. oktober 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(30806)||1989 UP5|| align=right|12,2|| align=right|5,245|| align=right|0,035|| align=right|2,09|| align=right|12,02||JUT||30. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(30807)||1989 UQ5|| align=right|11,9|| align=right|5,133|| align=right|0,055|| align=right|4,71|| align=right|11,63||JUT||30. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(30808)||1989 YA2|| align=right|13,9|| align=right|2,530|| align=right|0,179|| align=right|5,33|| align=right|4,022||MBA||30. december 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(30809)||1990 EO8|| align=right|13,0|| align=right|2,718|| align=right|0,081|| align=right|9,83|| align=right|4,480||MBA||7. marec 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(30810)||1990 FM|| align=right|12,9|| align=right|2,738|| align=right|0,283|| align=right|17,94|| align=right|4,529||MBA||23. marec 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(30811)||1990 OD2|| align=right|15,1|| align=right|2,271|| align=right|0,186|| align=right|6,71|| align=right|3,423||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(30812)||1990 OZ4|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,198|| align=right|4,95|| align=right|3,424||MBA||25. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(30813)||1990 QT|| align=right|14,2|| align=right|2,285|| align=right|0,168|| align=right|6,19|| align=right|3,453||MBA||19. avgust 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(30814)||1990 QW|| align=right|14,3|| align=right|2,288|| align=right|0,151|| align=right|7,52|| align=right|3,461||MBA||19. avgust 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(30815)||1990 QH2|| align=right|14,5|| align=right|2,320|| align=right|0,174|| align=right|4,57|| align=right|3,532||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(30816)||1990 QA6|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,180|| align=right|4,23|| align=right|3,443||MBA||29. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(30817)||1990 QN9|| align=right|14,1|| align=right|2,266|| align=right|0,111|| align=right|4,34|| align=right|3,410||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30818)||1990 RH2|| align=right|14,6|| align=right|2,334|| align=right|0,111|| align=right|6,64|| align=right|3,566||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(30819)||1990 RL2|| align=right|14,3|| align=right|2,341|| align=right|0,239|| align=right|10,00|| align=right|3,581||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(30820)||1990 RU2|| align=right|14,6|| align=right|2,338|| align=right|0,172|| align=right|6,08|| align=right|3,574||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(30821)||1990 RR17|| align=right|14,2|| align=right|2,314|| align=right|0,205|| align=right|4,28|| align=right|3,519||MBA||15. september 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(30822)||1990 SX5|| align=right|15,7|| align=right|2,310|| align=right|0,161|| align=right|2,39|| align=right|3,511||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30823)||1990 SY15|| align=right|14,3|| align=right|2,284|| align=right|0,134|| align=right|5,97|| align=right|3,450||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(30824)||1990 TD|| align=right|14,2|| align=right|2,277|| align=right|0,182|| align=right|5,01|| align=right|3,435||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(30825)||1990 TG1|| align=right|14,7|| align=right|2,440|| align=right|0,680|| align=right|8,74|| align=right|3,812||APL||14. oktober 1990||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|30826 Coulomb||1990 TS1|| align=right|13,3|| align=right|3,034|| align=right|0,195|| align=right|5,66|| align=right|5,283||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30827)||1990 TE2|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,139|| align=right|3,97|| align=right|3,642||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|30828 Bethe||1990 TK4|| align=right|15,1|| align=right|2,324|| align=right|0,126|| align=right|2,96|| align=right|3,542||MBA||12. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30829)||1990 TE9|| align=right|14,3|| align=right|2,303|| align=right|0,149|| align=right|4,37|| align=right|3,495||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|30830 Jahn||1990 TQ12|| align=right|14,3|| align=right|2,362|| align=right|0,213|| align=right|4,67|| align=right|3,630||MBA||14. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30831)||1990 TO14|| align=right|14,8|| align=right|1,956|| align=right|0,100|| align=right|20,75|| align=right|2,734||MBA||14. oktober 1990||Observatorij Palomar||K. J. Lawrence; E. F. Helin
|-
|(30832)||1990 UC5|| align=right|14,3|| align=right|2,333|| align=right|0,126|| align=right|5,91|| align=right|3,563||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30833)||1990 VM4|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,110|| align=right|6,71|| align=right|3,661||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30834)||1990 VR6|| align=right|14,3|| align=right|2,337|| align=right|0,075|| align=right|6,84|| align=right|3,571||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30835)||1990 WB7|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,140|| align=right|5,29|| align=right|3,686||MBA||21. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|30836 Schnittke||1991 AU2|| align=right|15,4|| align=right|2,462|| align=right|0,145|| align=right|4,19|| align=right|3,862||MBA||15. januar 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|30837 Steinheil||1991 AW2|| align=right|13,6|| align=right|3,128|| align=right|0,153|| align=right|15,38|| align=right|5,531||MBA||15. januar 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(30838)||1991 CM1|| align=right|14,5|| align=right|2,460|| align=right|0,139|| align=right|3,05|| align=right|3,857||MBA||7. februar 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(30839)||1991 GH1|| align=right|13,5|| align=right|2,432|| align=right|0,138|| align=right|3,76|| align=right|3,791||MBA||11. april 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|30840 Jackalice||1991 GC2|| align=right|13,2|| align=right|2,659|| align=right|0,200|| align=right|12,27|| align=right|4,334||MBA||15. april 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(30841)||1991 GA3|| align=right|14,6|| align=right|2,484|| align=right|0,104|| align=right|6,17|| align=right|3,915||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30842)||1991 GO7|| align=right|15,7|| align=right|2,616|| align=right|0,137|| align=right|8,13|| align=right|4,231||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30843)||1991 JK1|| align=right|14,0|| align=right|2,711|| align=right|0,325|| align=right|16,85|| align=right|4,462||MBA||8. maj 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(30844)||1991 KE|| align=right|14,0|| align=right|2,676|| align=right|0,254|| align=right|27,40|| align=right|4,376||MBA||17. maj 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(30845)||1991 PQ3|| align=right|13,9|| align=right|2,795|| align=right|0,056|| align=right|3,36|| align=right|4,673||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30846)||1991 PJ17|| align=right|15,3|| align=right|2,154|| align=right|0,143|| align=right|2,01|| align=right|3,161||MBA||9. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(30847)||1991 RC5|| align=right|12,6|| align=right|3,005|| align=right|0,096|| align=right|10,89|| align=right|5,209||MBA||13. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30848)||1991 RZ19|| align=right|13,4|| align=right|2,781|| align=right|0,166|| align=right|8,71|| align=right|4,637||MBA||14. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(30849)||1991 RE20|| align=right|13,2|| align=right|2,768|| align=right|0,078|| align=right|11,28|| align=right|4,604||MBA||14. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|30850 Vonsiemens||1991 TN2|| align=right|13,7|| align=right|2,769|| align=right|0,190|| align=right|9,09|| align=right|4,606||MBA||7. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30851)||1991 TD6|| align=right|15,2|| align=right|2,164|| align=right|0,039|| align=right|2,68|| align=right|3,183||MBA||2. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|30852 Debye||1991 TR6|| align=right|15,5|| align=right|2,170|| align=right|0,156|| align=right|2,33|| align=right|3,196||MBA||2. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30853)||1991 UH3|| align=right|13,7|| align=right|2,855|| align=right|0,289|| align=right|8,61|| align=right|4,823||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(30854)||1991 VB|| align=right|17,0|| align=right|2,238|| align=right|0,412|| align=right|6,42|| align=right|3,347||MBA||1. november 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(30855)||1991 VQ9|| align=right|16,5|| align=right|2,284|| align=right|0,125|| align=right|2,02|| align=right|3,450||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30856)||1991 XE|| align=right|13,6|| align=right|1,827|| align=right|0,109|| align=right|26,66|| align=right|2,470||MBA||7. december 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(30857)||1991 YY|| align=right|14,9|| align=right|2,218|| align=right|0,161|| align=right|3,50|| align=right|3,302||MBA||31. december 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(30858)||1992 AU1|| align=right|14,1|| align=right|2,272|| align=right|0,254|| align=right|24,67|| align=right|3,424||MBA||9. januar 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(30859)||1992 BM|| align=right|14,3|| align=right|2,250|| align=right|0,162|| align=right|5,67|| align=right|3,375||MBA||28. januar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(30860)||1992 DA4|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,147|| align=right|2,19|| align=right|3,731||MBA||29. februar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30861)||1992 DS5|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,122|| align=right|2,02|| align=right|5,571||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30862)||1992 DF10|| align=right|14,3|| align=right|2,273|| align=right|0,159|| align=right|4,97|| align=right|3,427||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30863)||1992 EA4|| align=right|15,1|| align=right|2,428|| align=right|0,145|| align=right|3,33|| align=right|3,782||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30864)||1992 EE6|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,045|| align=right|7,14|| align=right|3,534||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30865)||1992 EH8|| align=right|15,2|| align=right|3,215|| align=right|0,139|| align=right|9,61|| align=right|5,765||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30866)||1992 EN8|| align=right|13,5|| align=right|3,173|| align=right|0,166|| align=right|9,24|| align=right|5,652||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30867)||1992 EL9|| align=right|13,3|| align=right|3,163|| align=right|0,142|| align=right|5,68|| align=right|5,624||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30868)||1992 ET10|| align=right|13,6|| align=right|3,069|| align=right|0,236|| align=right|1,59|| align=right|5,374||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30869)||1992 EU11|| align=right|14,2|| align=right|2,366|| align=right|0,149|| align=right|6,49|| align=right|3,639||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30870)||1992 EW15|| align=right|14,0|| align=right|3,118|| align=right|0,082|| align=right|1,89|| align=right|5,506||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30871)||1992 EG16|| align=right|14,0|| align=right|3,068|| align=right|0,213|| align=right|1,72|| align=right|5,373||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30872)||1992 EM17|| align=right|14,1|| align=right|2,326|| align=right|0,115|| align=right|5,07|| align=right|3,547||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30873)||1992 EN17|| align=right|14,8|| align=right|2,355|| align=right|0,169|| align=right|2,95|| align=right|3,614||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30874)||1992 EA23|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,110|| align=right|6,48|| align=right|3,714||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30875)||1992 EX25|| align=right|13,6|| align=right|3,152|| align=right|0,112|| align=right|2,41|| align=right|5,595||MBA||8. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30876)||1992 EM27|| align=right|14,4|| align=right|3,142|| align=right|0,111|| align=right|7,78|| align=right|5,569||MBA||4. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30877)||1992 ES30|| align=right|13,3|| align=right|3,175|| align=right|0,079|| align=right|21,55|| align=right|5,657||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(30878)||1992 GQ|| align=right|12,8|| align=right|3,128|| align=right|0,160|| align=right|9,32|| align=right|5,530||MBA||3. april 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(30879)||1992 KF|| align=right|12,9|| align=right|2,578|| align=right|0,126|| align=right|15,19|| align=right|4,139||MBA||25. maj 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(30880)||1992 PC2|| align=right|13,8|| align=right|2,518|| align=right|0,096|| align=right|7,28|| align=right|3,996||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(30881)||1992 RS4|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,181|| align=right|1,64|| align=right|4,148||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30882)||1992 SG2|| align=right|13,5|| align=right|2,604|| align=right|0,162|| align=right|13,12|| align=right|4,200||MBA||21. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|30883 de Broglie||1992 SW16|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,170|| align=right|1,15|| align=right|4,211||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(30884)||1992 SL23|| align=right|13,6|| align=right|2,612|| align=right|0,149|| align=right|14,00|| align=right|4,221||MBA||30. september 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(30885)||1992 UU4|| align=right|13,2|| align=right|2,658|| align=right|0,185|| align=right|13,71|| align=right|4,332||MBA||30. oktober 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(30886)||1992 WJ1|| align=right|13,2|| align=right|2,687|| align=right|0,210|| align=right|14,00|| align=right|4,405||MBA||17. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(30887)||1992 WL2|| align=right|13,1|| align=right|2,683|| align=right|0,126|| align=right|14,07|| align=right|4,395||MBA||18. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(30888)||1993 BG2|| align=right|13,5|| align=right|2,869|| align=right|0,239|| align=right|4,10|| align=right|4,859||MBA||19. januar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(30889)||1993 FU6|| align=right|13,9|| align=right|2,947|| align=right|0,040|| align=right|3,33|| align=right|5,059||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30890)||1993 FB9|| align=right|13,2|| align=right|3,161|| align=right|0,148|| align=right|3,56|| align=right|5,619||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30891)||1993 FV14|| align=right|14,3|| align=right|2,256|| align=right|0,192|| align=right|6,78|| align=right|3,387||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30892)||1993 FR18|| align=right|13,5|| align=right|3,127|| align=right|0,141|| align=right|10,18|| align=right|5,530||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30893)||1993 FD19|| align=right|14,9|| align=right|2,242|| align=right|0,087|| align=right|6,66|| align=right|3,357||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30894)||1993 FD20|| align=right|15,0|| align=right|2,207|| align=right|0,090|| align=right|6,09|| align=right|3,278||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30895)||1993 FH23|| align=right|15,2|| align=right|2,281|| align=right|0,180|| align=right|4,81|| align=right|3,445||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30896)||1993 FX26|| align=right|14,2|| align=right|2,995|| align=right|0,069|| align=right|2,80|| align=right|5,183||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30897)||1993 FG29|| align=right|13,9|| align=right|2,993|| align=right|0,123|| align=right|8,81|| align=right|5,177||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30898)||1993 FJ29|| align=right|14,7|| align=right|2,183|| align=right|0,169|| align=right|4,55|| align=right|3,224||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30899)||1993 FL32|| align=right|14,1|| align=right|3,052|| align=right|0,029|| align=right|8,61|| align=right|5,330||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30900)||1993 FM34|| align=right|14,0|| align=right|3,166|| align=right|0,153|| align=right|6,48|| align=right|5,633||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30901)||1993 FU34|| align=right|15,8|| align=right|2,157|| align=right|0,089|| align=right|3,25|| align=right|3,167||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30902)||1993 FF35|| align=right|13,6|| align=right|2,922|| align=right|0,094|| align=right|2,48|| align=right|4,995||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30903)||1993 FU37|| align=right|15,3|| align=right|2,279|| align=right|0,075|| align=right|4,64|| align=right|3,441||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30904)||1993 FV41|| align=right|15,1|| align=right|3,146|| align=right|0,047|| align=right|3,55|| align=right|5,579||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30905)||1993 FC42|| align=right|13,1|| align=right|3,035|| align=right|0,051|| align=right|9,72|| align=right|5,285||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30906)||1993 FV44|| align=right|13,0|| align=right|3,244|| align=right|0,133|| align=right|0,99|| align=right|5,843||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30907)||1993 FD47|| align=right|14,8|| align=right|3,104|| align=right|0,106|| align=right|1,42|| align=right|5,468||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30908)||1993 FW47|| align=right|13,9|| align=right|3,177|| align=right|0,102|| align=right|5,29|| align=right|5,661||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30909)||1993 FZ49|| align=right|15,9|| align=right|2,278|| align=right|0,146|| align=right|2,54|| align=right|3,438||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30910)||1993 FP52|| align=right|15,6|| align=right|2,342|| align=right|0,190|| align=right|2,76|| align=right|3,584||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30911)||1993 FY75|| align=right|16,3|| align=right|2,275|| align=right|0,184|| align=right|5,18|| align=right|3,431||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30912)||1993 FP76|| align=right|15,0|| align=right|3,025|| align=right|0,040|| align=right|1,70|| align=right|5,261||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30913)||1993 FO77|| align=right|14,2|| align=right|3,106|| align=right|0,071|| align=right|22,53|| align=right|5,472||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30914)||1993 FV82|| align=right|15,5|| align=right|2,190|| align=right|0,203|| align=right|2,86|| align=right|3,240||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(30915)||1993 GF1|| align=right|12,7|| align=right|3,039|| align=right|0,071|| align=right|12,04|| align=right|5,297||MBA||15. april 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(30916)||1993 GN1|| align=right|14,9|| align=right|2,216|| align=right|0,124|| align=right|4,12|| align=right|3,298||MBA||14. april 1993||La Silla||H. Debehogne
|-
|30917 Moehorgan||1993 HV1|| align=right|14,4|| align=right|3,177|| align=right|0,126|| align=right|25,87|| align=right|5,662||MBA||19. april 1993||Michigan-Dartmouth||J. L. Tonry
|-
|(30918)||1993 KV2|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,048|| align=right|7,24|| align=right|3,462||MBA||27. maj 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(30919)||1993 NV1|| align=right|15,2|| align=right|2,415|| align=right|0,227|| align=right|3,01|| align=right|3,753||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30920)||1993 OV4|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,062|| align=right|2,91|| align=right|3,568||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30921)||1993 OG6|| align=right|15,3|| align=right|2,446|| align=right|0,209|| align=right|1,51|| align=right|3,825||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30922)||1993 OE13|| align=right|14,2|| align=right|2,300|| align=right|0,102|| align=right|5,55|| align=right|3,487||MBA||19. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30923)||1993 QU4|| align=right|14,1|| align=right|2,550|| align=right|0,111|| align=right|11,13|| align=right|4,071||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(30924)||1993 RC2|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,285|| align=right|13,32|| align=right|4,071||MBA||15. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(30925)||1993 RD2|| align=right|12,8|| align=right|2,606|| align=right|0,123|| align=right|15,35|| align=right|4,206||MBA||15. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(30926)||1993 TL13|| align=right|14,3|| align=right|2,430|| align=right|0,194|| align=right|9,16|| align=right|3,787||MBA||14. oktober 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(30927)||1993 TF17|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,265|| align=right|13,16|| align=right|3,781||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30928)||1993 TJ32|| align=right|13,2|| align=right|2,651|| align=right|0,166|| align=right|16,27|| align=right|4,316||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30929)||1993 TR38|| align=right|13,4|| align=right|2,569|| align=right|0,106|| align=right|13,78|| align=right|4,117||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30930)||1993 UF|| align=right|14,0|| align=right|2,485|| align=right|0,183|| align=right|15,25|| align=right|3,916||MBA||20. oktober 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(30931)||1993 UJ5|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,133|| align=right|4,52|| align=right|4,115||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30932)||1993 UO5|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,288|| align=right|7,23|| align=right|4,152||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|30933 Grillparzer||1993 UW8|| align=right|14,2|| align=right|2,564|| align=right|0,176|| align=right|5,32|| align=right|4,104||MBA||17. oktober 1993||Tautenburg||F. Borngen
|-
|30934 Bakerhansen||1993 WH|| align=right|15,4|| align=right|1,893|| align=right|0,040|| align=right|20,68|| align=right|2,603||MBA||16. november 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|30935 Davasobel||1994 AK1|| align=right|14,7|| align=right|1,904|| align=right|0,118|| align=right|27,82|| align=right|2,627||MBA||8. januar 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(30936)||1994 BR3|| align=right|12,8|| align=right|2,683|| align=right|0,122|| align=right|12,79|| align=right|4,393||MBA||16. januar 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(30937)||1994 BA4|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,118|| align=right|3,06|| align=right|4,143||MBA||16. januar 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(30938)||1994 BB4|| align=right|14,0|| align=right|2,625|| align=right|0,110|| align=right|11,72|| align=right|4,252||MBA||16. januar 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(30939)||1994 BE4|| align=right|13,7|| align=right|2,683|| align=right|0,146|| align=right|13,56|| align=right|4,394||MBA||16. januar 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(30940)||1994 CL2|| align=right|14,1|| align=right|2,617|| align=right|0,162|| align=right|4,31|| align=right|4,234||MBA||14. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30941)||1994 CJ11|| align=right|14,0|| align=right|2,717|| align=right|0,100|| align=right|22,11|| align=right|4,477||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30942)||1994 CX13|| align=right|11,0|| align=right|5,154|| align=right|0,069|| align=right|22,92|| align=right|11,70||JUT||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30943)||1994 ED2|| align=right|13,2|| align=right|2,757|| align=right|0,175|| align=right|7,76|| align=right|4,576||MBA||12. marec 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(30944)||1994 GD1|| align=right|13,5|| align=right|2,933|| align=right|0,230|| align=right|10,87|| align=right|5,021||MBA||8. april 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(30945)||1994 GW9|| align=right|13,3|| align=right|3,067|| align=right|0,080|| align=right|10,19|| align=right|5,369||MBA||14. april 1994||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(30946)||1994 HB|| align=right|16,8|| align=right|2,161|| align=right|0,213|| align=right|1,98|| align=right|3,175||MBA||19. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30947)||1994 JW|| align=right|13,2|| align=right|2,687|| align=right|0,140|| align=right|13,63|| align=right|4,404||MBA||4. maj 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(30948)||1994 PU|| align=right|15,0|| align=right|2,203|| align=right|0,133|| align=right|3,57|| align=right|3,270||MBA||14. avgust 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30949)||1994 PF9|| align=right|13,1|| align=right|3,159|| align=right|0,188|| align=right|1,55|| align=right|5,614||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30950)||1994 PJ9|| align=right|15,1|| align=right|2,239|| align=right|0,048|| align=right|4,45|| align=right|3,351||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30951)||1994 PL13|| align=right|15,4|| align=right|2,166|| align=right|0,015|| align=right|6,28|| align=right|3,188||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30952)||1994 PX15|| align=right|15,6|| align=right|2,208|| align=right|0,129|| align=right|2,22|| align=right|3,281||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30953)||1994 PZ17|| align=right|13,2|| align=right|3,260|| align=right|0,057|| align=right|10,13|| align=right|5,884||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30954)||1994 PM28|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,082|| align=right|3,90|| align=right|3,336||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30955)||1994 PG29|| align=right|12,7|| align=right|3,189|| align=right|0,175|| align=right|6,90|| align=right|5,694||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(30956)||1994 QP|| align=right|12,7|| align=right|3,183|| align=right|0,177|| align=right|22,78|| align=right|5,679||MBA||27. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|(30957)||1994 SQ7|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,142|| align=right|1,10|| align=right|3,436||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30958)||1994 TV3|| align=right|14,4|| align=right|1,967|| align=right|0,080|| align=right|22,05|| align=right|2,758||MBA||7. oktober 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(30959)||1994 TG9|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,127|| align=right|6,38|| align=right|3,500||MBA||8. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30960)||1994 UV2|| align=right|15,3|| align=right|2,296|| align=right|0,189|| align=right|2,81|| align=right|3,479||MBA||26. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(30961)||1994 VD1|| align=right|14,7|| align=right|2,281|| align=right|0,081|| align=right|7,66|| align=right|3,445||MBA||4. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30962)||1994 VH7|| align=right|14,3|| align=right|2,260|| align=right|0,121|| align=right|7,13|| align=right|3,397||MBA||11. november 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(30963)||1994 WO3|| align=right|13,9|| align=right|2,335|| align=right|0,304|| align=right|22,92|| align=right|3,568||MBA||29. november 1994||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(30964)||1994 WW7|| align=right|14,9|| align=right|2,312|| align=right|0,112|| align=right|6,10|| align=right|3,515||MBA||28. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30965)||1994 XW|| align=right|14,2|| align=right|2,275|| align=right|0,179|| align=right|7,08|| align=right|3,431||MBA||2. december 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(30966)||1994 XN1|| align=right|15,4|| align=right|2,385|| align=right|0,073|| align=right|4,43|| align=right|3,682||MBA||2. december 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(30967)||1994 XX4|| align=right|13,7|| align=right|2,325|| align=right|0,131|| align=right|5,98|| align=right|3,544||MBA||9. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30968)||1995 AM1|| align=right|13,8|| align=right|2,294|| align=right|0,262|| align=right|23,47|| align=right|3,475||MBA||6. januar 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(30969)||1995 BP2|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,280|| align=right|21,16|| align=right|3,526||MBA||29. januar 1995||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(30970)||1995 BP3|| align=right|14,0|| align=right|2,560|| align=right|0,121|| align=right|11,65|| align=right|4,095||MBA||31. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30971)||1995 DJ|| align=right|13,7|| align=right|2,441|| align=right|0,285|| align=right|7,80|| align=right|3,813||MBA||21. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30972)||1995 DE8|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,068|| align=right|3,82|| align=right|4,208||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30973)||1995 DS8|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,152|| align=right|2,29|| align=right|3,782||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30974)||1995 EL|| align=right|14,0|| align=right|2,789|| align=right|0,177|| align=right|8,82|| align=right|4,658||MBA||5. marec 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30975)||1995 EM|| align=right|14,5|| align=right|2,420|| align=right|0,098|| align=right|6,86|| align=right|3,764||MBA||6. marec 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30976)||1995 FH1|| align=right|13,6|| align=right|2,600|| align=right|0,096|| align=right|12,95|| align=right|4,192||MBA||28. marec 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(30977)||1995 JJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,436|| align=right|0,151|| align=right|3,38|| align=right|3,802||MBA||5. maj 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(30978)||1995 MO5|| align=right|14,1|| align=right|2,799|| align=right|0,130|| align=right|8,16|| align=right|4,682||MBA||23. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30979)||1995 OB5|| align=right|14,3|| align=right|3,208|| align=right|0,225|| align=right|0,42|| align=right|5,746||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30980)||1995 QU3|| align=right|13,2|| align=right|3,142|| align=right|0,385|| align=right|23,74|| align=right|5,568||MBA||31. avgust 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(30981)||1995 SJ4|| align=right|13,0|| align=right|3,139|| align=right|0,138|| align=right|20,20|| align=right|5,561||MBA||25. september 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(30982)||1995 SP5|| align=right|13,6|| align=right|3,148|| align=right|0,180|| align=right|1,99|| align=right|5,584||MBA||21. september 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(30983)||1995 SE16|| align=right|14,5|| align=right|3,173|| align=right|0,108|| align=right|4,54|| align=right|5,650||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30984)||1995 SW19|| align=right|14,1|| align=right|3,203|| align=right|0,149|| align=right|1,05|| align=right|5,731||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30985)||1995 SM24|| align=right|14,6|| align=right|3,097|| align=right|0,096|| align=right|2,78|| align=right|5,449||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30986)||1995 SC28|| align=right|13,4|| align=right|2,778|| align=right|0,100|| align=right|9,33|| align=right|4,631||MBA||20. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30987)||1995 SO34|| align=right|14,8|| align=right|3,201|| align=right|0,197|| align=right|0,75|| align=right|5,726||MBA||22. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30988)||1995 SE36|| align=right|14,5|| align=right|3,120|| align=right|0,195|| align=right|2,31|| align=right|5,511||MBA||23. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30989)||1995 SZ43|| align=right|13,6|| align=right|3,158|| align=right|0,177|| align=right|11,30|| align=right|5,612||MBA||25. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30990)||1995 ST48|| align=right|14,7|| align=right|2,982|| align=right|0,154|| align=right|2,45|| align=right|5,147||MBA||26. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30991)||1995 SV53|| align=right|14,4|| align=right|2,948|| align=right|0,067|| align=right|1,35|| align=right|5,061||MBA||28. september 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(30992)||1995 SV66|| align=right|15,1|| align=right|3,066|| align=right|0,145|| align=right|0,87|| align=right|5,368||MBA||17. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30993)||1995 SA81|| align=right|14,1|| align=right|3,077|| align=right|0,146|| align=right|8,49|| align=right|5,396||MBA||30. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30994)||1995 UE2|| align=right|13,9|| align=right|3,155|| align=right|0,197|| align=right|2,72|| align=right|5,603||MBA||24. oktober 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(30995)||1995 UZ3|| align=right|13,1|| align=right|3,101|| align=right|0,026|| align=right|22,48|| align=right|5,460||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(30996)||1995 UH4|| align=right|13,6|| align=right|3,065|| align=right|0,145|| align=right|8,78|| align=right|5,364||MBA||20. oktober 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(30997)||1995 UO5|| align=right|17,2|| align=right|1,560|| align=right|0,644|| align=right|36,18|| align=right|1,949||APL||26. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30998)||1995 UF11|| align=right|14,4|| align=right|3,173|| align=right|0,081|| align=right|9,12|| align=right|5,652||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(30999)||1995 UJ31|| align=right|13,9|| align=right|2,986|| align=right|0,127|| align=right|1,63|| align=right|5,160||MBA||21. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31000)||1995 VV|| align=right|13,0|| align=right|3,005|| align=right|0,054|| align=right|11,28|| align=right|5,208||MBA||11. november 1995||Haleakala||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov